Kent Olsson kan syfta på:

* Kent Olsson (orienterare) (född 1958), svensk orienterare
 Kent Olsson (politiker) (född 1944), svensk politiker (Moderaterna), riksdagsledamot 1991–2010
 Kent Olsson (ordförande) (född 1959), ordförande i IFK Göteborg från 2009 till 2013
 Kent Olsson (artist), manusförfattare, textförfattare, kompositör, regissör och artist